Symbio est un nom propre qui peut désigner :
 Symbio, entreprise française produisant des systèmes hydrogène pour véhicules
 Symbio, produit Thomson